

Топоніми 

 Фрі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Верхня Нормандія, департамент Приморська Сена.
 Фрі-Соїл () — селище в окрузі Мейсон штату Мічиган, США.
 Фрі-Юніон () — переписна місцевість в окрузі Албемарл штату Вірджинія, США.

Прізвище 

 Ворлд Бі Фрі () — американський професіональний баскетболіст.
 Данкан Фрі () — австралійський веслувальник, олімпійський чемпіон.
 Енн Коттрелл Фрі () — американська письменниця та журналістка.
 Нелл Тайґер Фрі () — англійська акторка та співачка.

Див. також 
 Детройт фрі прес () — перша за популярністю газета у Детройті, США.
 Фрі-джаз () — течія сучасного джазу, що з'явилась у 1960-х роках.
 Фрі-файт () — бойове мистецтво.
 Фрі Стейт стадіон () — стадіон в Блумфонтайні, ПАР.
 Фрі-соло — американський документальний фільм  року.
 Фрі Стейт Старз — професійний південноафриканський футбольний клуб з міста Бетлегем.
 Метод Фрі — Вільсона ()
 ФРІ — абріавіатура Фундації регіональних ініціатив.
 Картопля фрі